El Torneig d'Eastbourne 2016, oficialment conegut com a Aegon International Eastbourne 2016, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els Premier Tournaments de la WTA. Fou La 41a edició es va celebrar entre el 19 i el 25 de juny de 2016 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

L'eslovaca Dominika Cibulková va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial 
 
 

2016
WTA Tour 2016